Стожок () — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.

Население на 2007 год составляло 449 человек. Почтовый индекс — 47120. Телефонный код — 3558.

Местный совет 
47120, Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Стіжок

Ссылки 
 Стожок на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шумского района